Cannaphila är ett släkte av trollsländor. Cannaphila ingår i familjen segeltrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Segeltrollsländor
Cannaphila